«Рождённая революцией» — советский телевизионный многосерийный фильм (10 серий) о создании и истории советской милиции, снятый в 1974—1977 годах режиссёром Григорием Коханом по роману Алексея Нагорного и Гелия Рябова «Повесть об уголовном розыске».

По заказу Государственного Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.

Сюжет 

Сериал рассказывает о первых днях и последующей деятельности советских правоохранительных органов от лица главного героя — сотрудника петроградской милиции Николая Кондратьева в период с 1917 по 1970-е годы.

Молодой рабочий Путиловского завода Кондратьев по зову долга идёт работать в «угро». Начинать приходится с совместной работы с сотрудниками царского сыска. Кондратьев занимается различными уголовными делами. После Великой Отечественной войны он участвует в розыске и поимке лжемилиционера Санько и его банды, орудовавшей в смутное послевоенное время. Сюжетная линия сериала заканчивается тем, что Н. Ф. Кондратьев в звании генерала-лейтенанта милиции ещё продолжает свою службу в Уголовном розыске, одновременно трудясь в качестве наставника молодого пополнения.

В главных ролях 
 Евгений Жариков — Николай Фомич Кондратьев
 Виктор Шульгин — Алексей Кузьмич Бушмакин, (1, 3, 4, 5, 6-я серия)
 Вадим Медведев — Нил Алексеевич Колычев, старый следователь российского имперского сыска (1, 3, 5-я серия)
 Наталья Гвоздикова — Маша (Мария Ивановна Кондратьева, в девичестве Кораблёва), (2-8 серии)

Отличия от книги 

Экранизация отличается от источника в сторону большего смягчения нравов. Например, в фильме Кондратьев просто бьёт бандитов, которые пытаются ограбить Колычева, а в книге убивает одного из них ударом; «Чинушу» в фильме убивают свои, а в книге — его расстреливают в милиции как выявленного бандита и убийцу, без суда, по закону революционного времени. В книге упомянуто, что Лёнька Пантелеев — бывший сотрудник органов, в фильме это убрано, чтобы не компрометировать милицию. Также исчезли некоторые дополнительные персонажи, например, Маруся, соседка Бушмакина. Приёмный сын Николая и Марии Кондратьевых в фильме назван Алексеем, фактически объединившим в себе два книжных образа — Виктора, отец которого погиб в Гражданскую войну, и Генки, родителей которого убили кулаки в деревне Грель на Псковщине. Генка в книге погибает во время Великой Отечественной войны, Виктор же, подобно Алёшке из фильма, остаётся жив и идёт после войны на службу в органы МВД. В шестой серии («Экзамен») специальное звание Кузьмичёва, начальника Кондратьева, снижено на одну ступень с инспектора милиции до старшего майора милиции. В книге Нил Колычев умер до событий главы "Шесть дней", тогда как в соответствующей серии фильма он ещё жив. В книге Афиноген Полюгаев погиб в схватке с бандитами в начале 30-х, о чем прибывшему в Москву за награждением Николаю сообщает начальник МУРа Трепов, в фильме же он погибает на войне. 
В восьмой серии («Оборотни») упоминается довоенное дело фальшивомонетчиков братьев Панариных с замечанием, что после них могли остаться талантливые ученики. В книге же указывается, что, наоборот, Сурков / Заньковский являлся учителем Панариных. Действие главы "Снова в Москве" в фильме перенесено из конца 30-х годов в начало 70-х, при этом события все же продолжают сюжет 8-й серии, от книжной главы "Платина" здесь остается лишь то, что организатор ограбления ювелирного магазина не пойманный ранее убийца Маши.

Список серий

1-я серия — «Трудная осень» 
По главе романа «Поздняя осень семнадцатого».

Эпиграф фильма:

В первые месяцы Революции молодой псковский крестьянин Николай Кондратьев, мастер драки стенка на стенку, после гибели в пожаре родителей уезжает из деревни в Петроград. Там он знакомится с рабочим Путиловского завода Бушмакиным. Вместе они помогают защитить винные склады от мародёров, привлекают внимание комиссара Сергеева и получают от него приглашение вступить в ряды рабочей милиции, которые начинают формировать именно в это время.

Бушмакин с пятью рабочими Путиловского завода заступают на новую должность. В старом здании Уголовного сыска они находят дворянина Колычева, бывшего сотрудника, который пытается доказать им ценность картотеки. Когда они уходят, на Колычева прямо в кабинете нападают уголовники, желающие забрать свои дела. Они похитили, частично сожгли картотеку т. н. «птенцов Керенского» — уголовников, выпущенных по амнистии Керенским.

Строчки В. В. Маяковского, понравившиеся Кондратьеву — из поэмы «Облако в штанах».

В остальных ролях:
 Улдис Пуцитис — Степан Петрович Сергеев, основатель Угро (озвучил актёр Павел Морозенко)
 Станислав Бородокин — Вася, рабочий, сотрудник Угро
 Георгий Дворников — Никита, рабочий, сотрудник Угро
 Сергей Подгорный — Гриша, рабочий, сотрудник Угро

2-я серия — «Нападение» 
Эпиграф фильма:

Коля Кондратьев едет в Москву, чтобы забрать дубликат картотеки «птенцов Керенского» и получить опыт. В Москве в это время бандит Кутьков и его банда грабят и убивают инкассатора. Коля вместе с московскими сыщиками расследует преступление и встречает Машу, свою будущую жену, дворянку, выпускницу Смольного института, которая проходит свидетельницей. Её используют, чтобы поймать бандитов на живца.

В ролях:
 Евгений Жариков — Николай Кондратьев
 Наталья Гвоздикова — Маша Кораблёва (в замужестве — Кондратьева)
 Лев Прыгунов — Никифоров, милиционер
 Сергей Иванов — Афиноген Борисович Полюгаев, милиционер
 Виталий Розстальный — Сомов, начальник московского сыска (роль озвучил актёр — Павел Морозенко)
 Аркадий Гашинский — Амир, бывший вор
 Александр Январёв — Кутьков, главарь банды
 Юрий Шерстнев — Антон Плавский, бандит по кличке «Волк», «следователь ВЧК»
 Стелла Новбари — исполнительница танца цыганки в ресторане. Балетмейстер Ю. Мартынович

3-я серия — «В огне» 
1922 год. Сценарий написан на основе реальной истории, хоть в достаточно вольной трактовке: Лёнька Пантелеев и его банда терроризируют город (подробней о расхождениях с реальностью см. биографическую статью о преступнике). Коля и Колычев сжимают кольцо вокруг бандита, но ликвидировать его удается, в общем, случайно: Мария со своей давней подругой-смолянкой идет в ресторан и там опознаёт Пантелеева.

Картины, которые милиционеры долго разглядывают в Эрмитаже — «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи.

В остальных ролях:

 Станислав Бородокин — Вася, сотрудник Угро
 Георгий Дворников — Никита, сотрудник Угро
 Сергей Подгорный — Гриша, сотрудник Угро
 Владимир Дюков-Самарский — Лёнька Пантелеев
 Александр Захаров — конвоир-эсер
 Валентина Ковель — Нюрка
 Нина Ильина — Муська (Мария Николаевна Толмачёва)
 Галина Тарасова — Лицкая, подруга Марии по Смольному институту

4-я серия — «Мы поможем тебе» 
Лето 1929 года. Коля с женой отправляются на Псковщину, в его родную деревню Грель. Ленинградский УгРо поручает ему помочь местным органам ГПУ нейтрализовать кулацкие банды. Заодно он узнает, почему его родители погибли в пожаре в год революции. В серии фигурируют персонажи из 1-й серии.

В остальных ролях:
 Улдис Пуцитис — Степан Петрович Сергеев, начальник Угро (роль озвучил актёр — Павел Морозенко)
 Владимир Талашко — псковский милиционер Басаргин
 Владимир Антонов — Кузьмич, хозяин трактора
 Виолетта Жухимович — Платонида, его жена
 Иван Матвеев — Тихон
 Евгения Ветлова — Таня-комсомолка
 Иван Дмитриев — Иван Петрович Коломиец
 Дмитрий Миргородский — Отец Серафим, он же рецидивист «Чёрный»
 Николай Сектименко — Иннокентий
 Сергей Массарский — «Угрюмый»
 Юрий Эллер — «Медведь»
 Константин Артеменко — «Городской»
 Игорь Дыченко — «Петух»

5-я серия — «Шесть дней…» 
1932 год. Прямо из кассы Невского завода украдена вся зарплата рабочих, убиты кассир и охранники. Банк смог выдать заводу деньги на зарплату за шесть дней. За этот срок ленинградские сыщики обещают найти похищенные деньги и раскрыть ограбление. Преступник, оказывается, был не просто грабителем, а действовал по политическим мотивам.

В ролях:

 Станислав Бородокин — Вася
 Александр Быструшкин — Федорчук
 Владимир Бабиенко — сварщик Вовка
 Улдис Пуцитис — Степан Петрович Сергеев (озвучил актёр Павел Морозенко)
 Людмила Сосюра — Елена Петровская
 Иосиф Конопацкий — бухгалтер Петровский
 Георгий Тейх — Гаврила Алексеевич Пермитин

6-я серия — «Экзамен» 
По главе «Пятый обелиск». 1936 год. В Ленинграде на набережной найден убитым и ограбленным инженер Слайковский. По подозрению в убийстве арестовывается пьянчуга Родькин. Несмотря на чистосердечное признание, Кондратьев чувствует, что Родькин невиновен и пытается найти настоящего убийцу.

В ролях:
 Евгений Жариков — Николай Кондратьев
 Наталья Гвоздикова — Мария
 Виктор Шульгин — Бушмакин
 Станислав Бородкин — Вася
 Александр Быструшкин — Федорчук
 Ольга Матешко — Ольга
 Александр Хочинский — Егор Тимофеевич Родькин
 Александр Эстрин — швейцар
 Раиса Недашковская — Анна Васильевна Савельева
 Эрнст Романов — Соловьёв
 Юрий Дедович — Кузьмичёв
 Юрий Сербин — Алёша

7-я серия — «В ночь на 20-е» 
Действие фильма начинается вечером 19 октября 1941 года в Москве. В этот день И. В. Сталин подписал постановление ГКО «О введении в Москве и прилегающих к городу районах осадного положения». В постановлении говорилось: «Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на коменданта города Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды». Кондратьев руководит милицейским отрядом, имея приказ — расстреливать без суда и следствия застигнутых на месте преступления грабителей, мародеров и провокаторов.

В ролях:
 Евгений Жариков — Николай Кондратьев
 Наталья Гвоздикова — Мария
 Владислав Долгоруков — Алексей Кондратьев
 Сергей Иванов — Афиноген Полюгаев
 Михаил Чигарев — Боровков Олег, капитан
 Виктор Стовба — Любимов Миша, лейтенант
 Анатолий Переверзев — Миронов Анатолий
 Лесь Сердюк — старшина Громов (роль озвучил актёр Павел Морозенко)
 Евгений Леонов — Смирнов, лейтенант
 Елена Бромлей — Орлова Нина, возлюбленная Миши
 Нина Реус — Муратова Надежда Ивановна, потерпевшая
 Дмитрий Миргородский — Кочетков

8-я серия — «Оборотни» 
Москва, 1948 год. Преступники в милицейской форме в электричке убивают продавца дачи (с целью ограбления) и случайную попутчицу - жену Кондратьева Машу. Ему удаётся выяснить, кем именно были эти убийцы — переодетыми в милицейскую форму преступниками или же предателями, решившими, что им всё дозволено.

В ролях:
 Евгений Жариков — Николай Кондратьев
 Наталья Гвоздикова — Мария
 Владислав Долгоруков — Алексей Кондратьев
 Анатолий Переверзев — Анатолий Миронов
 Юрий Мажуга — Михаил Иванович Санько
 Виктор Зубарев — подполковник Желтых, начальник отдела кадров
 Маргарита Криницына — свидетельница Анисья Ивановна
 Олег Голубицкий — Сергей Тихонович Сурков, он же Юрий Петрович Заньковский
 Борис Голдаев — Панайотов Борис Васильевич, скупщик краденого
 Александр Филиппенко — лже-Санько, он же Гусаков Родион Константинович
 Виктор Черняков — Жарков, банщик

9-я серия — «Последняя встреча» (1-я часть) 
Сюжет фильма взят из повести «Снова в Москве», действие которой перенесено из тридцатых годов в современность (1970-е годы). Некто ограбил в Москве ювелирный магазин. Сыщик МУРа Алексей Кондратьев решает обратиться за помощью к своему отцу ветерану милиции Николаю Кондратьеву.

В ролях:
 Евгений Жариков — Николай Кондратьев
 Владислав Долгоруков — Алексей Кондратьев
 Евгений Шутов — подполковник Александр Катин
 Борис Борисов — майор Сухарев Борис Николаевич
 Александр Заднепровский — Ходаков
 Виталий Дорошенко — следователь, капитан милиции
 Валерий Беляков — Евгений Липков, тренер
 Ирина Терещенко — Зоя Гусакова, невеста Евгения
 Александр Белявский — Павел Николаевич Борецкий, заместитель директора ювелирного магазина
 Екатерина Крупенникова — Виктория Петровна Красовская, заведующая секцией в ювелирном магазине
 Леонид Губанов — Григорий Кузьмич Смирнов, директор ювелирного магазина
 Светлана Кондратова — Нина Панкратова, продавец в ювелирном магазине, подруга Красовской
 Неонила Гнеповская — Зотова, заведующая секцией в ювелирном магазине Маргарита Кошелева — Рита Брыкина, продавец в ювелирном магазине
Валерий Свищёв — Очкин, сотрудник ювелирного магазина
 Александр Вокач — Юрий Карлович Магницкий
 Александр Филиппенко — Родион Константинович Гусаков, отец Зои (он же лже-Санько)
 Мария Андрианова — Полина Дмитриевна, мать Евгения Липкова
 Юрий Мажуга — Михаил Иванович Санько

 10-я серия — «Последняя встреча» (2-я часть) 
Расследование ограбления ювелирного магазина в Москве продолжается. Во время следствия Николай Кондратьев узнает о человеке по фамилии Санько. Он хочет найти этого человека, так как фамилия Санько фигурирует в деле об убийстве его жены.

Титры десятой серии полностью повторяют титры девятой.

 Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Алексей Нагорный, Гелий Рябов
 Главные консультанты:генерал-лейтенант внутренней службы Борис Шумилингенерал-майор милиции Игорь Карпец
 Режиссёр-постановщик — Григорий Кохан
 Оператор-постановщик — Феликс Гилевич
 Художники-постановщики — Юрий Муллер, Виктор Мигулько
 Композиторы — Игорь Ключарёв, Евгений Станкович, Александра Пахмутова, Александр Флярковский
 Текст песен — Владлены Романовой, Валерия Куринского, Николая Добронравова, Олега Милявского
 Консультанты:генерал-майор внутренней службы В. B. Кокушкинподполковник (полковник) Ю. Александров, подполковник В. Володинкапитан П. Граховгенерал-майор милиции В. Пашковскийподполковник милиции Н. Кондрашов, подполковник милиции Е. Давыдова полковник О. Ёркин, полковник В. Иванов

 Звуковая дорожка 

 Музыка 
Инструментальная версия знаменитого марша «Красная Армия всех сильней» — лейтмотив первых серий цикла.

 Песни 
 Титры: «Память» (Память, память…/ Это войн отшумевшие грозы./ Память, память…) (1-3-я серия). Муз. Игорь Ключарёв, сл. Владлена Романова
 «Расскажи, моё сердце» (Мне по жизни два слова нести пришлось,/ В ней любовь было первым, второе — злость…) (4, 5-я серия). (Е. Станкович — В. Куринский)

 В сериях:' Песня цыганки (Вещий сон цыганке снится,/ Будто вниз с крутой горы/ Вороная тройка мчится…). (2-я серия)
 Хоровая «Красная Армия всех сильней» (3-я серия)
 Песня Коли «Кокаин» (Перебиты, поломаны крылья,/ Тихой болью всю душу свело…). Недопета. (Дворовая песня), 3-я серия
 Хоровая песня крестьянок (В краю далёком мой ясный сокол…) (4-я серия)
 «Сирота» (Позабыт-позаброшен…), недопета. Народная. (4-я серия)
 «Терская походная» (То не тучи — грозовые облака…), муз. Дм. и Дан. Покрасс, сл. А. Суркова, звучит по радио в комнате Кондратьевых (6-я серия)
 «Совесть» (Е. Станкович — В. Куринский)
 «Работа как работа» (О нас слагают песни и поют,/ Находят даже с рыцарями сходство…). Муз. А. Флярковского, сл. О. Милявского.
 «Песня долга и отваги» (Нам легко не будет никогда./ Мы живём, любя и беспокоясь…). Муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.
 «Ты пойми меня, родная» (1976). Муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.
 «Мы часто слышим» (А. Флярковский — О. Милявский)
 «Присяга»'' (А. Флярковский — О. Милявский)

Награды 
 Государственная премия СССР (1978).

Факты 

 По данным Гостелерадиофонда РФ этот фильм имеется ещё и в 15-серийном «перемонтированном варианте».
 Первоначально на главную роль была утверждена Галина Орлова, её замена на Н. Гвоздикову произошла по требованию Е. Жарикова. 
 Гибель Марии Кондратьевой в серии «Оборотни» была необходима для выведения Натальи Гвоздиковой из съёмочного процесса в связи с беременностью. Довольно долго беременность удавалось скрывать от режиссёра, и только гримёр с костюмершей были осведомлены, помогая хранить секрет. Сын Евгения Жарикова, Фёдор родился 2 августа 1976 года, всего через 12 дней после окончания съёмок актрисы в этом фильме.
 По первоначальной версии сценария Мария Кондратьева должна была погибнуть в последней серии.
 Фильм принёс большую известность Евгению Жарикову, и его внешность стала устойчиво ассоциироваться с образом Кондратьева, воплощённым на экране.
 Протопип Кондратьева — С. И. Кондратьев.

Примечания

Источники 
 Рождённая революцией // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 96—97.

Ссылки 

 
 Книга А. П. Нагорного и Г. Т. Рябова «Повесть об уголовном розыске»

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1974 года
Телесериалы киностудии имени А. Довженко
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детективные телесериалы СССР
Исторические телесериалы СССР
Чёрно-белые телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Телесериалы о милиционерах